Quatre navires de la Marine française ont porté le nom de Friedland, en l'honneur de la bataille de Friedland :
 le , un brick de 16 canons capturé par la Royal Navy en 1808 ;
 le , un navire de ligne de deuxième rang de classe Bucentaure portant , lancé en 1810 ;
 le , un navire de ligne de classe Commerce de Marseille portant  lancé en 1840 ;
 le , un cuirassé à coque en fer en service de 1876 à 1902.

Voir aussi 
 

Nom de bateau de la Marine française